El término Rey Balduino puede referirse a:

 El Rey Balduino I de Bélgica.
 El estadio Rey Balduino de Bruselas.